Титулу су бранили Катарина Среботник и Ненад Зимоњић.

Титулу су освојили  Кејси Делаква и  Скот Липски победивши у финалу браниоце титуле  Катарину Среботник и  Ненада Зимоњића са 7-6(6), 4-6, 10-7.

Списак носилаца 

  Катарина Среботник /  Ненад Зимоњић (финале)
  Вања Кинг /  Данијел Нестор (прво коло)
  Квета Пешке /  Аисам-ул-Хак Куреши (друго коло)
  Јелена Веснина /  Макс Мирни (друго коло)

<ol start="5">
  Ђе Џенг /  Махеш Бупати ''(друго коло)
  Лизел Хубер /  Весли Муди ''(прво коло)
  Ивета Бенешова /  Леандер Паес ''(четвртфинале)
  Лиса Рејмонд /  Оливер Марач ''(прво коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Доња половина

Види још 
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — мушкарци појединачно
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — жене појединачно
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — мушки парови
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — женски парови

Спољашње везе 
 Жреб

Отворено првенство Француске у тенису 2011.